Жуки́:

 Жуки, или Жесткокрылые () — отряд насекомых.
 «Жуки» — российская рок-группа.
 «Жуки» — российский комедийный сериал.
 «Жуки» () — американский фильм ужасов с элементами фантастики.

Топонимы 
Белоруссия
 Жуки — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Жуки — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Жуки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Жуки — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Жуки — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Жуки — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Жуки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Жуки — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Жуки — деревня в Минском районе Минской области.
 
Польша
 Жуки — деревня в гмине Тересполь Бяльского повята Люблинского воеводства.

Россия
 Жуки — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Жуки — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Жуки — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Жуки — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Жуки — деревня в Псковской области, МО Себежское Себежского района, в части бывшей Дубровской волости.
 Жуки — деревня в Псковской области, МО Себежское Себежского района, в части бывшей Глембочинской волости.
 Жуки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Жуки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Жуки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Жуки — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.

 Украина
 Жуки — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Жуки — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Жуки — село в Полтавском районе Полтавской области.

См. также 
 Жук (значения)
 The Beatles (значения)